В США насчитывается 9 округов с названием Патнам ():
 округ Патнам — штат Джорджия
 округ Патнам — штат Западная Виргиния
 округ Патнам — штат Иллинойс
 округ Патнам — штат Индиана
 округ Патнам — штат Миссури
 округ Патнам — штат Нью-Йорк
 округ Патнам — штат Огайо
 округ Патнам — штат Теннеси
 округ Патнам — штат Флорида